Bitva u Dogger Banku může označovat jedno z následujících námořních střetnutí, odehrávajících se u mělčiny Dogger Bank v Severním moři:

 V roce 1696 došlo u Dogger Banku v průběhu devítileté války 18. června 1696 k bitvě, v níž zvítězila francouzská eskadra pod velením Jeana Barta nad loděmi aliance.
 V roce 1781 došlo u Dogger Banku v průběhu americké války za nezávislost 5. srpna 1781 ke střetu britské a nizozemské eskadry.
 V průběhu rusko-japonské války došlo u Dogger Banku 21. října 1904 k tzv. incidentu u Dogger Banku při kterém ruské válečné lodě zahájily palbu na britské rybářské lodě poté, co je omylem zaměnily za japonské torpédovky.
 Další bitvou u Dogger Banku byla námořní bitva z roku 1915 (během první světové války), kdy se zde odehrála bitva mezi britskými loděmi pod velením admirála Beattyho a částí německé Hochseeflotte pod velením admirála Hippera.
 Během první světové války došlo u Dogger Banku v roce 1916 ke střetu mezi britskými minolovkami a německými torpédovkami.

Reference